Дета́ль — часть, отделяемая от целого по какому-либо критерию; элемент. Может означать:
 Деталь — деталь в машиностроении.
 Деталь — деталь в литературе.

См. также 
 Детали